

Patronyme 
 Éric Viellard, acteur français. 
 Louis Viellard, industriel et un homme politique français.

Voir aussi 
 Viellard-Migeon

Homonymie
Homonymie de patronyme